

Personen 
 Hereford, artiestennaam van Erwin Stienstra (1971), kunstenaar.

Plaatsen 
 Hereford (Verenigd Koninkrijk), een stad in Engeland, hoofdplaats van het graafschap Herefordshire.
 Hereford (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona.
 Hereford (Colorado), een spookstad in de Amerikaanse staat Colorado.
 Hereford (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas.

Zaken 
 Hereford (runderras), een veelvoorkomend ras van koeien, afkomstig uit Hereford in Engeland.